Collyer je priimek več znanih ljudi:
 Geoff Collyer, kanadski računalnikar
 John Collyer (več znanih ljudi)
 Mary Collyer, angleška pisateljica in prevajalka